Энергетики — один из старейших микрорайонов Ленинского района Красноярска (посёлок Энергетиков).

Исторически район складывался как промышленно-заводской. Посёлок был образован около 1940 года для работников на Красноярской ТЭЦ-1 (Фестивальная, 2). Посёлок Энергетиков граничит с посёлками Шинников, Черёмушки, Суворовским. На его территории находится бывший Зерногородок.

В состав посёлка входят улицы:
 Энергетиков
 Львовская Инициаторов Аральская (частично)
 Волжская Говорова Свободная Тамбовская (частично, остальная часть улицы относится к пос. Шинному)
 Турбинная Малая Кишинёвская Б. Хмельницкого Ровная' Транспорт 

На территории посёлка проходят автобусы и трамваи.
До посёлка можно доехать на трамвае и автобусе.
На территории посёлка находится более десятка остановочных пунктов.

 Культура и образование 
Первая школа была основана в 1932 году (школа № 44).
 3 школы — № 44, 53, 88 (на данный момент закрыта)
 4 детских сада — № 87, 88, 268, 272, 279
 2 библиотеки — библиотека им. Т. Г. Шевченко и детская библиотека им. М.В Пришвина''
 Профессиональное училище № 36
 Станция Юных Техников № 1
 Детский клуб «Подвиг»
 Спортивный комплекс «Звездный»
 Красноярский Межшкольный Информационно-Методический Центр Ленинского района
 Действовал 3-х зальный кинотеатр «Звёздный» (1984—2005). С 2000 именовался «Фараон», позднее в 2005 г. в связи со строительством рядом гипермаркета «Алпи», кинотеатр был закрыт. С июня 2009 в здании располагается ТРЦ «Звёздный»
 Имеется аллея Героев Победы в ВОВ и стела 50-летия — 1945—2005

Экономика 
 Красноярский Котельный Завод
 ООО «Красноярский Комбикормовый Завод»(КЗЗ)
 ОАО «Автоколонна № 2082»
 ООО «КрасГеоРесурс»
 ООО «ГРАФ!КА»
 ООО «Красноярский Завод Металлических Конструкций»
 ООО «Ремонтное предприятие КрайПотребСоюза»
 ООО «Московский опытный завод буровой техники»
 ОАО «Завод металлоконструкций и сеток»

Торговля 
 Торговый Центр «Звёздный»
 Г/п «Эльсити».
 Г/п «Аллея»
 ТРК «Сибирский Городок»
 База отделочных материалов «Чемпион»
 «Мебельный Терминал».
 Дискаутеры «Батон» и «Хороший».

Теплоэнергоснабжение/ТЭЦ 
КрасноярскЭнерго Ленинской РЭС, филиал ОАО МРСК Сибири

Здравоохранение 
 Городская Поликлиника № 6
 Диагностический Центр

Органы гос. и соц. служб 
 Избирательная комиссия города Красноярска Ленинского района (Округ № 2): Избирательный участок № 267, 268, 269, 270, 271
 Располагается Красноярский Референтный Центр РосСельХозНадзора
 Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района
 Второй отдел первого Управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности, Главное следственное Управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю
 Участковый пункт милиции № 1, Отделение милиции № 8
 Центр социальной реабилитации «Поздний дождь»

Ссылки 

 Жители поселка Энергетики устроили митинг против закрытия маршрута № 100, и переноса конечной остановки на автовокзал «Восточный»

 Микрорайон Энергетики

Ленинский район Красноярска
Микрорайоны Красноярска